Puhl steht für:

  Puhl, Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Puhl ist der Familienname folgender Personen:
 Cathrin Puhl (* 1994), deutsche Rhythmische Sportgymnastin
 Christine Eckstein-Puhl (* 1968), deutsche Juristin und Richterin
 Christoph Puhl (* 1976), österreichischer Spieleautor, Journalist, Berater und Trade Marketing Manager
 Emil Puhl (1889–1962), deutscher Bankier, in der NS-Zeit Vizepräsident der Deutschen Reichsbank
 Hans Puhl (1907–1982), deutscher Diplomat und Landrat
 Lucas Puhl (* 1992), deutscher Handballspieler
 Meinhard Puhl (1942–2013), deutscher Jazzmusiker und Musikpädagoge
 Reginald Puhl (1931–2017), deutscher Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Sándor Puhl (1955–2021), ungarischer Fußballschiedsrichter
 Stephan Puhl (1941–1997), deutscher Jurist
 Thomas Puhl (* 1955), deutscher Rechtswissenschaftler
 Widmar Puhl (* 1951), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Puhl & Wagner, in Berlin-Neukölln, Hersteller von Glasmosaiken und Glasmalereien
 Pul
 Pool
 Poole (Begriffsklärung)
 Puhle